Die Liste der Bodendenkmale in Kyritz enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Kyritz und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Kyritz aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Kyritz
Kyritz